zita (dzeta) – litera alfabetu greckiego
 Zita (Zyta) – imię żeńskie
 (689) Zita – planetoida

Zobacz też